Levensverwachting, de tijd dat een individu leeft c.q. de gemiddelde leeftijd
Levensduur (plant), de tijd waarin een plant zijn volledige levenscyclus volbrengt.
De tijd dat iets meegaat:
Economische levensduur, de maximale periode waarin een productiemiddel economisch verantwoord kan worden gebruikt
Technische levensduur, de periode dat een machine in staat is te produceren
In de kernfysica de levensduur van deeltjes; zie Halveringstijd
De duur van het leven of De levensduur, een sprookje opgetekend door de gebroeders Grimm